Магеррамов, Мамед: Магеррамов, Мамед Али оглы (1919—1977) — участник Великой Отечественной Войны, старший сержант, Герой Советского Союза.
 Магеррамов, Мамед Гаджи Байрам оглы (1895—1982) — азербайджанский политический и государственный деятель.